Blanka Bourbonská (španělsky Blanca de Borbón, 1339–1361, Medina Sidonia) byla kastilská královna z rodu Bourbonů.

Život 
Pedro, jediný legitimní syn kastilského krále Alfonse XI. měl být v útlém mládí původně zasnouben s anglickou princeznou Isabelou, k dohodě však nedošlo, a proto se měl oženit s její mladší sestrou Johanou, která po cestě do Kastilie roku 1348 zemřela v Bordeaux na mor.

3. června roku 1353 se mladý král Pedro díky nátlaku své matky, kastilské šlechty a příslibu bohatého věna oženil s Blankou, dcerou bourbonského vévody Petra a přes sestru Johanu také švagrovou francouzského dauphina Karla V.

Bohužel byl v tu dobu pravděpodobně již ženatý se svou milenkou Marií z Padilly a s mladičkou Blankou strávil pouhé dva dny a poté ji nechal zavřenou na hradě v Arévalu. Pedrův zesnulý otec Alfons XI. byl v tomto synovi velkým vzorem - se svou zákonitou manželkou zplodil pouze Pedra a poté se zdržoval u své metresy Eleonory z Guzmánu, která mu dala deset dětí. Právě Pedrovi nevlastní bratři z otcova mimomanželského vztahu byli příčinou občanské války. Levoboček Jindřich byl dokonce o rok starší než Pedro.

Francouzský dvůr se cítil Blančiným zapuzením pochopitelně uražen a uzavřel spojenectví se sousední Aragonií. Bratranec uvězněné Blanky, francouzský král Jan II., podal stížnost k papeži Inocencovi VI. Výsledkem byla Pedrova exkomunikace. Reagoval na ni tím, že nechal manželství prohlásit za neplatné a znovu se oženil, a to s Juanou de Castro, kterou záhy zapudil rovněž. Poté se vrátil ke své původní milence či manželce Marii.

Nešťastná Blanka byla z Arévalu převezena do města Medina Sidonia, kde ji dle soudobých kronik nechal Pedro zavraždit. Je pohřbena v klášteře v Jerez de la Frontera na jihu Španělska. Králově pomstě neunikli ani ti, kteří hájili Blančina práva.

Marie z Padilly, králova milenka či manželka, ke které se stále vracel, zemřela v tomtéž roce a Pedro ji po několika letech při zasedání kortesů nechal prohlásit za svou první a jedinou zákonitou choť a obě další manželství za neplatná.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Pamětní nápis v Real Convento de San Francisco de Jerez
  Genealogie

Bourboni
Kastilské královny
Leónské královny
Galicijské královny
Zavraždění panovníci
Oběti vražd ve Španělsku
Pohřbení v Andalusii
Narození v roce 1339
Úmrtí v roce 1361
Ženy